Heinz Bigler ist der Name folgender Personen:

* Heinz Bigler (Fussballspieler, 1925) (1925–2002), Schweizer Fußballspieler 
 Heinz Bigler (Musiker) (* 1934), Schweizer Jazzmusiker
 Heinz Bigler (Fussballspieler, 1949) (1949–2021), Schweizer Fußballspieler und -trainer